Abendmahlskirche steht für:
 Pfarrkirche Zum Hl. Abendmahl, Wörthsee
 Abendmahlskirche (Haigerloch)
 Abendmahlssaal, Jerusalem
 Pfarrkirche Akkonplatz „Zum Abendmahl des Herrn“ in Wien